Серге́й Пушкарёв:
 Пушкарёв, Сергей Германович (1888—1984) — русский эмигрантский историк.
 Пушкарёв, Сергей Филиппович (1902—1976) — генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза.